Croneiß ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Croneiß (1891–1973), deutscher Militär und nationalsozialistischer Politiker
 Theodor Croneiß (1894–1942), deutscher Jagdflieger und Luftfahrtfunktionär